Cantley – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Cantley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Cantley – miejscowość w prowincji Quebec (Kanada)